Флаг Пестяко́вского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 июня 2009 года решением Пестяковского районного совета № 40 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5572.

Описание 
«Флаг Пестяковского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две неравные части: слева у древка на 1/4 полотнища белая полоса, окаймлённая червленью (красным) и покрытая червлёной (красной) косвенной мелкоступенчатой решёткой с червлёными (красными) греческими крестами в просветах; на 3/4 полотнища в жёлтом поле 8 лазоревых (синих, голубых) с лазорево-жёлтой сердцевиной цветков льна в круг (2, 2, 2, 2)».

Обоснование символики 
Флаг Пестяковского района создан на базе герба Пестяковского муниципального района, утверждённого решением Пестяковского районного совета № 144 от 09.04.2004 г.

Пестяковский район имеет богатую историю. Центр района — посёлок Пестяки — известен с 1379 года. В 1583 году упоминается как владение бояр Пожарских-Стародубских. В начале XVIII века князья Хованские построили на Пестяковской земле суконную фабрику, что определило дальнейшее развитие и специализацию района. Синие цветки льна на флаге отражают традиционную для района отрасль по выращиванию и переработке льна.

Орнамент, изображённый как геральдическая решётка, показывает то, что здесь более ста лет назад зародился строчевышивальный промысел. Благодаря этому промыслу Пестяковская земля была известна далеко за пределами своей губернии. В настоящее время мастера бережно сохраняют и передают своё умение, продолжая традиции Пестяковской вышивки.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, постоянства, урожая, солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ покоя, мира, взаимопонимания, чистоты, совершенства.

Красный цвет — сила, любовь, мужество, храбрость, красота.

Голубой цвет (лазурь) — символ славы, чести, возвышенных устремлений.

Примечания